Die Liste der Gouverneure von Acre führt alle Präsidenten und Gouverneure des brasilianischen Bundesstaates Acre auf.

Republik Acre

Bundesterritorium Acre 
Bis 1921 war das Bundesterritorium Território Federal do Acre in vier Bezirke (Departamento do Alto Acre, Departamento do Alto Purus, Departamento do Alto Juruá und Departamento Alto Tarauacá) aufgeteilt. Geleitet wurde sie von Präfekten, die vom Staatspräsidenten ernannt wurden. 1921 wurde eine Zentralregierung für das gesamte Territorium eingesetzt, deren Mitglieder durch die Bundesregierung ernannt wurden.

Bundesstaat Acre

Weblinks 

 Brazilian States since 1889: Acre im World Leaders Index
 Resumo do Projeto Levantamento da História Político-Administrativa do Estado do Acre e Município de Rio Branco
 Governadores do Acre

!
Wikipedia:Liste
Acre